Буткус () — литовская фамилия. Известные носители:

 Буткус, Витаутас Ионович (род. 1949) — советский гребец.
 Буткус, Инга Альвидасовна (более известна как Бабакова; род. 1967) — украинская легкоатлетка, бронзовый призёр Олимпийских игр в прыжках в высоту. Заслуженный мастер спорта.
 Буткус, Жанис (1906—1999) — гауптштурмфюрер Латышского добровольческого легиона СС.